Pierre Leroy-Beaulieu peut désigner :

 Pierre Leroy-Beaulieu (1798-1859), homme politique français ;
 Pierre Leroy-Beaulieu (1871-1915), homme politique français ;
 Pierre Leroy-Beaulieu (1928-2006), homme politique français.